Onderdistrict in Indonesië
 Setu (Tangerang Selatan), een onderdistrict van het regentschap Tangerang Selatan in de provincie Bantam
 Setu (Bekasi), een onderdistrict van het regentschap Bekasi in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Setu (Setu), een plaats in het regentschap Tangerang Selatan in de provincie Bantam
 Setu (Cipayung), een plaats in het regentschap Jakarta Timur in de provincie Jakarta
 Setu (Tarub), een plaats in het regentschap Tegal in de provincie Midden-Java
 Setu (Jasinga), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
Anders
 Seto (taal) (ook Setu), een Oostzeefinse taalvariant die in het zuidoosten van Estland wordt gesproken